Automobile steht für:

 Automobile Cycle Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers The Automobile Manufacturing Company
 Automobile (Spiel), Brettspiel von Martin Wallace
 Automobile (Magazin), ein ehemaliges US-amerikanisches Automobilmagazin

Siehe auch:
 Automobil (Begriffsklärung)